Ultrakort kjol beteckning vanligen använd på en ansenligt kortkort kjol. Med ultrakort avses ofta en kjol som knappt når ner till grenen.

Både ultrakorta och kortkorta kjolar är exempel på minikjolar, som slutar ovanför knäet.

Se även
Minikjol
Kortkort

Damkläder